Geno steht für:

 Geno (Vorname), männlicher Vorname 
 Geno Bank Essen
 Geno Wohnbaugenossenschaft in Ludwigsburg

GENO bzw. GeNo steht als Abkürzung für:
 Gesundheit Nord, Klinikverbund in Bremen
 Gymnasium Essen Nord-Ost 

Abkürzung